

Geografia
Jean – centro abitato della contea di Clark (Nevada, Stati Uniti d'America)

Musica
Jean – canzone scritta da Rod McKuen

Onomastica
Jean – forma francese del nome proprio di persona maschile Giovanni
Jean – forma inglese del nome proprio di persona femminile Giovanna

Persone

Jéan
Aurore Jéan – ex fondista francese